Шегмас — топоним.

 Шегмас — деревня в Архангельской области.
 Шегмас — река в Архангельской области.